

Biografia 
Nato a Pescara, trasferitosi poi a Roma, lavora in campo teatrale dal 2002. Ha curato la traduzione e l'adattamento di diversi spettacoli musicali, tra cui La piccola bottega degli orrori (musical), nell'edizione del 2019/2020. È cofondatore della società di produzione e distribuzione teatrale A.M.O. (Attori Momentaneamente Occupati).

Teatro 

 Lionel in Cinderella (Rodgers and Hammerstein musical), edizione 2009/2010 
 Corny Collins in Hairspray (musical), edizione 2010/2011
 Lord Farquad in Shrek (musical), edizione 2012/2013
 Bobby Franchetti in Taxi a due piazze, edizione 2013/2016
 Sy Spector in The Bodyguard (musical), edizione 2017
 Toto in Aggiungi un posto a tavola, edizione 2017/2020

Regia 

Appuntamento al Buio, versione italiana di First Date (musical)
La piccola bottega degli orrori (musical), edizione 2019/2022
Tutti parlano di Jamie(musical), versione italiana di Everybody's Talking about Jamie

Adattamenti 

 Ti Amo, Sei Perfetto, Ora cambia, versione italiana di I Love You, You're Perfect, Now Change
 Appuntamento al Buio, versione italiana di First Date (musical)
 La piccola bottega degli orrori (musical), versione italiana di La piccola bottega degli orrori (musical)
 Tutti parlano di Jamie(musical), versione italiana di Everybody's Talking about Jamie

Doppiaggio

Serie Tv 

 Rib Bone in Blood Drive (serie televisiva)
 Bozosan in The Detour
 Jacques Dargonne in Tandem (serie televisiva)
 Lawrence in 2 Broke Girls
 Funky Cat in Crazy Ex-Girlfriend
 Daniel Sousa, solo voce cantata, in Agent Carter
 Frankini, solo voce cantata, in Henry Danger
 Billy, in Farzar
 Bussey, in Queer as Folk (2022 TV series)

Cartoni 

 Augustus in Central Park (serie animata)
 Josè Carioca in La leggenda dei Tre Caballeros e DuckTales
 Tom Lucitor e Ruberiot il cantastorie in Marco e Star contro le forze del male
 L'albero Matusalemme in Mini cuccioli
 Buchetto per popò in Rick and Morty
 Lio Oak in Kipo e l'era delle creature straordinarie
 Mazzimo e Sir Dax in Sofia la principessa
 Kon Kujira in Grojband
 Hunter in The Cleveland Show
 Cee Lo Green, Tungee e Imperatore Zing in American Dad!
 Rafiki, solo voce cantata, in The Lion Guard
 Zazu, solo voce cantata, in The Lion Guard
 Ushari, solo voce cantata, in The Lion Guard
 Re Rosacriniera XXV, solo voce cantata, in Mao Mao e gli eroi leggendari
 Xenotime, in Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il film
 Ricky, in Due Amici e La Roccia Magica
 Bob, solo voce cantata, in Bob’s Burgers - Il film

Collegamenti esterni 
Piero Di Blasio su Aggiungi Un Posto a Tavola
Piero Di Blasio su ildoppiaggio.it
Piero Di Blasio su scuolaermavilo.com

Note 
https://www.teatrionline.com/2012/12/shrek-il-musical/

https://www.teatro.it/notizie/teatro/guidi-e-ingrassia-taxi-due-piazze-di-ray-cooney

https://www.leggo.it/italia/roma/piccola_bottega_orrori_alla_sala_umberto_di_roma_con_giampiero_ingrassia_e_fabio_canino-4885859.html

https://amazingcinema.it/appuntamento-al-buio-il-musical/

https://www.enteteatrocronaca.it/produzioni/ti-amo-sei-perfetto-ora-cambia/

Registi teatrali italiani
Doppiaggio di serie animate